Rusia este un stat multinațional, pe teritoriul căruia trăiesc peste 193 de popoare, ceea ce este menționat în preambulul Constituției Federației Rusiei.

Popoare și grupuri etnice din Rusia, conform recensământului din 2002

Notă 
Sursa: The World Factbook.

Grupuri etnice
Grupuri etnice din Rusia